"The Potion" очередной сингл из альбома The Red Light District. Он был на 65 строчке в Hot R&B/Hip-Hop Songs.

Чарты 

Синглы Лудакриса
Синглы Def Jam Recordings